Близнаци — название населённых пунктов.

Болгария 
 Близнаци — село в Варненской области, входит в общину Аврен.
 Близнаци — село в Шуменской области, входит в общину Хитрино.